Saint-Élix kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Élix-d'Astarac, departmentet Gers, regionen Occitanien, 
 Saint-Élix-le-Château, departmentet Haute-Garonne, regionen Occitanien, 
 Saint-Élix-Séglan, departmentet Haute-Garonne, regionen Occitanien, 
 Saint-Élix-Theux, departmentet Gers, regionen Occitanien,